Yami bezeichnet:

 Yami (Sprache), eine nord-philippinische Sprache
 Yami (Mythologie), die Zwillingsschwester des hinduistischen Todesgottes Yama
 Y'Ami Island oder Yami Island, die nördlichste Insel der Philippinen
 Die Tau, ein Volk auf der taiwanischen Insel Lan Yu

Yami ist der Familienname folgender Personen:

 Al-Hassan al-Yami (* 1972), saudi-arabischer Fußballspieler
 Hamad al-Yami (* 1999), saudi-arabischer Fußballspieler
 Mohamed Al-Yami (* 1980), saudi-arabischer Leichtathlet
 Salem Mubarak Al-Yami (* 1982), saudi-arabischer Leichtathlet

Siehe auch:

 Jami
 Jamy